См. также: Список монархов Британских островов и Шотландии.
В списке приведены супруги правящих монархов Шотландского королевства.

Морейская династия

Данкельдская династия (1058—1286)

Дом Брюсов (1306—1371)

Дом Стюартов (1371—1707) 

Супруги монархов ВеликобританииПродолжение списка консортов после образования королевства Великобритания в 1707 году

Претенденты Стюартов (1689—1824)

См. также 
 Список монархов Британских островов
 Список королей Шотландии
 Список супругов монархов Англии
 Список супругов монархов Великобритании

 
Шотландия
Списки персоналий Великобритании
Списки:Шотландия